Sezon Optibet Hokeja Līga rozgrywany jest na przełomie 2022 i 2023 jako 32 edycja mistrzostw Łotwy w hokeju na lodzie.

Do sezonu 2022/2023 przystąpiło dziewięć zespołów, w tym powracający po wielu latach Dinamo Ryga (od 2008 do 2022 występujący w rosyjskich rozgrywkach KHL) oraz trzy drużyny litewskie: Airwell Energija, Kaunas City i Hockey Punks.

Sezon zasadniczy

Przypisy

Bibliografia 
 

Hokej na lodzie na Łotwie
2022 w hokeju na lodzie
2023 w hokeju na lodzie
2022 na Łotwie
2023 na Łotwie